Bahnhof Herzberg bezeichnet folgende Bahnhöfe:

 Bahnhof Herzberg (Harz) in Herzberg am Harz
 oder: Haltepunkt Herzberg (Harz) Schloß
 Bahnhof Herzberg (Elster) bei Herzberg (Elster)
 oder: ehem. Bahnhof Herzberg (Elster) Stadt
 Bahnhof Herzberg (Mark) bei Herzberg (Mark)